Alberico Crescitelli – sacerdote italiano
 Tony Crescitelli – ex calciatore italiano naturalizzato statunitense